

События 
 Василий Жуковский впервые публикует «Сказку о попе и о работнике его Балде» Александра Пушкина, написанную в 1830 году.

Произведения 
 «Наполеон. Жизнеописание» — книга Александра Дюма-отца.

Романы 
 «Герой нашего времени» — роман Михаила Лермонтова (первая публикация полного текста романа).
 «Учитель фехтования» — роман Александра Дюма-отца.

Повести 
 «Большой свет» — повесть Владимира Соллогуба.
 Эдгар Аллан По начинает выпускать в журнале Burton's Gentleman's Magazine Дневник Джулиуса Родмена. Вышло 6 частей, повесть осталась не окончена.

Малая проза 
 «Коломба» — новелла Проспера Мериме.
 «Человек толпы» — рассказ Эдгара Аллана По.

Поэзия 
 «Воздушный корабль» — баллада Михаила Лермонтова.
 «Сорделло» — поэма Роберта Браунинга.

Литературоведение 
 «Герой нашего времени». Сочинение М. Лермонтова — статья Виссариона Белинского.

Родились 
 27 января — Хуан Крисостомо Сентурион, парагвайский писатель (умер в 1909).
 21 февраля — Алеш Бальцарек, чешский поэт (умер в 1862).
 23 февраля — Всеволод Крестовский, русский писатель, автор книги Петербургские трущобы, в основу которой лёг сериал Петербургские тайны.
 2 апреля — Эмиль Золя, французский писатель (умер в 1902).
 13 мая — Альфонс Доде, французский писатель (умер в 1897).
 2 июня — Томас Харди, английский писатель и поэт (умер в 1928).
 10 июля — Аугусто Франкетти, итальянский историк, литературовед, переводчик и юрист (ум. 1905).
 2 сентября — Эмилия-Фрэнсис Дильк, английская писательница (ум. 1904).
 14 октября — Дмитрий Иванович Писарев, русский публицист и литературный критик (умер в 1868).
 17 ноября — Арвед Барин, французская писательница (умерла в 1908).
 Ольга Накко, русская писательница (умерла в 1919).

Умерли 
 11 февраля — Иван Козлов, русский поэт и переводчик (родился в 1779).
 30 августа — Людвикас Реза, литовский поэт, критик, филолог, переводчик (родился в 1776).